Balena – cetaceo di grande taglia
 Balena – costellazione del cielo australe
 Balena – piropeschereccio italiano, violatore di blocco durante la seconda guerra mondiale